Het misleiden van internetgebruikers door hun verkeer met een bepaalde server ongemerkt om te leiden naar een andere server, zie pharming (internet)
 Een biotechbedrijf in Leiden, zie Pharming (bedrijf)